Rena — mamífero típico das regiões frias
 Rena (Espanha) — município espanhol

Desambiguações de biologia
Desambiguações de topônimos